The Town House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 The Town House (Springfield, Illinois), NRHP-ID 05000603
 The Town House (Los Angeles, Kalifornien), NRHP-ID 96000821

Siehe auch:
 Town House